Теорема Боголюбова — наименование нескольких математических утверждений, названных по имени советского математика Николая Боголюбова.
 Теорема Боголюбова об обратном квадрате импульса — утверждение из области статистической механики об асимптотическом поведении функций Грина в особенностях типа .
 Теорема Боголюбова «об острие клина» — результат, обобщающий принцип аналитического продолжения, в том числе, на случай многих комплексных применений.

См. также 
 Теорема Боголюбова — Парасюка
 Теорема Крылова — Боголюбова